Europsko prvenstvo u košarci za igrače do 16 godina 2010. održalo se u Crnoj Gori od 5. do 15. kolovoza. Ovo je bilo 24. izdanje ovog natjecanja i Hrvatska je osvojila svoj drugi naslov. Najkorisniji igrač bio je Dario Šarić.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Drugi krug: skupina E

Drugi krug: skupina F

Izbacivanje 

Europska prvenstva u košarci
Košarka u Crnoj Gori
Međunarodna športska natjecanja u Crnoj Gori